Anders Kjellberg kan syfta på:
Anders Kjellberg (boktryckare) (död 1715)
Anders Kjellberg (musiker) (född 1952)
Anders Kjellberg (sociolog) (född 1945)